Gorfer steht für:

 Cooper & Gorfer, in US-amerikanisch-österreichisches Künstlerduo

Gorfer ist der der Familienname folgender Personen:
 Aldo Gorfer (1921–1996), italienischer Journalist, Schriftsteller und Historiker
 Nina Gorfer (* 1979), österreichische Fotografin